Agy steht für:
 Agy (Calvados), Gemeinde in der Region Normandie, Frankreich
 Agy FR, Ortschaft der Gemeinde Granges-Paccot im Kanton Freiburg, Schweiz

agy steht für:
 Südliches Alta (ISO-639-3-Code), philippinische Sprache

AGY steht für:
 Anglesey (ISO-3166-2:GB-Code), walisische Insel
 Argyle Downs Airport (IATA-Code), Flugplatz von Argyle Downs, Region Kimberley (Australien), Western Australia

Abkürzung